Arveja (o alverja) hace referencia a varios artículos:

Nombre común de plantas
Pisum sativum;
Vicia articulata;
Vicia cracca;
Vicia ervilia;
Vicia lutea;
Vicia sativa.

Notas y referencias